1903 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В Германии на железнодорожном участке Цоссен — Мариенфельде длиной 23 километра прошёл испытания первый электрический моторный вагон фирмы «Сименс».
 В России инженер Р. Ю. Тиле произвёл аэрофотосъёмку трассы железной дороги вдоль Черноморского побережья.
 1 апреля в России было открыто правильное движение на участке Нижний Новгород — Арзамас, Московско-Казанской железной дороги.
 28 октября в Германии опытный электровагон компании AEG установил рекорд скорости в 210,2 км/ч, продержавшийся для электропоездов более полувека.

Новый подвижной состав 
 Коломенский завод выпустил первые 9 паровозов типа 1-2-0+0-2-0 (система Маллета) серии І.
 В Великобритании на заводах компании Swindon Works начался выпуск паровозов серии GWR 2800 и танк-паровозов серии GWR 5101.

Персоны

Родились 
30 июля — Бещев, Борис Павлович 3-й министр путей сообщения СССР, инженер путей сообщения, государственный деятель.

Примечания